Een Estse weg: Route 7 (Estland)
Een fietsroute: Landelijke fietsroute 7